Monhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Monhaupt (1775–1835), preußischer Generalleutnant 
 Louise Monhaupt (1836–1918), deutsche Theaterschauspielerin 

Siehe auch
 Mohaupt
 Mohnhaupt